Сула́к () — посёлок городского типа в Дагестане, расположен в устье реки Сулак. Входит в городской округ город Махачкала. Подчинён Кировской районной администрации города Махачкала.

Географическое положение 
Посёлок находится на левом берегу реки Сулак, недалеко от впадения её в Каспийское море, в 35 км к северу от Махачкалы.

История 
Посёлок вырос из бывшей русской ватаги (рыбного промысла) Сулакской. В 1930-е годы назывался Хизроевка, затем Главный Сулак. Статус посёлка городского типа — с 1949 года.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Экономика 
Рыбокомбинат (в настоящее время не работает). Основное занятие жителей — вылов и продажа рыбы, часто нелегальным путём, браконьерство.

По причине не состыковок в законодательстве зарегистрировать свой промысел или простой вылов рыбы очень трудно; требует большой бюрократии, поэтому люди занимаются этим нелегально, как и во многих прибрежных деревнях, поселках и даже городах.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Дагестана
Населённые пункты городского округа город Махачкала